Ива́н Рыжо́в:
 Рыжов, Иван Авксентьевич (1907—1956) — советский футболист, вратарь.
 Рыжов, Иван Алексеевич (1936—2006) — русский советский писатель.
 Рыжов, Иван Андреевич (1866—1932) — русский актёр, артист Малого театра.
 Рыжов, Иван Петрович (1913—2004) — советский и российский актёр театра и кино.
 Рыжов, Иван Тихонович (1914—2004) — старшина, Герой Советского Союза.
 Рыжов, Иван Филиппович (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.